Daniel Lüönd ist der Name folgender Personen:

* Daniel Lüönd (Schauspieler) (1957–1987), Schweizer Schauspieler
 Daniel Lüönd (Musiker) (1959–2019), Schweizer Komponist und Schwyzerörgeler